O termo St Albans ou St. Albans pode referir-se a:

 Na Austrália
 St Albans, cidade da Nova Gales do Sul

 Nos Estados Unidos da América
 St. Albans, cidade do estado do Maine
 St. Albans, no estado de Montana
 St.Albans, no estado da Pensilvânia
 St Albans, cidade no estado de Vermont
 St. Albans, cidade do estado da Virgínia Ocidental

 No Reino Unido
 St Albans, cidade do condado de Hertfordshire

Desambiguação